Влади́мир Фила́тов:
 Филатов, Владимир Александрович (род. 1958) — советский скульптор.
 Филатов, Владимир Герасимович (1931—2005) — советский, российский дипломат.
 Филатов, Владимир Дмитриевич (род. 1949) — советский футболист.
 Филатов, Владимир Львович (род. 1966) — российский игрок в мини-футбол.
 Филатов, Владимир Павлович (1910—1973) — Герой Социалистического Труда.
 Филатов, Владимир Петрович (1875—1956) — русский врач-офтальмолог, физиолог.
 Филатов, Владимир Петрович (1923—1971) — полный кавалер ордена Славы.